Svenska Superligan 2022/2023 är Sveriges högsta division i innebandy för damer säsongen 2022/2023. 14 lag deltar i grundserien om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta går vidare till slutspel

Deltagande lag 

Följande lag deltar i Svenska superligan 2022/2023:

Grundserien

Tabell
Serien spelades mellan den 17 september 2022 och 18 mars 2023

Slutspel
Kvartsfinaler och semifinaler avgjordes i bäst av fem matcher.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Matcher spelades i Bäst av 5

Thorengruppen - Malmö

Falun - Täby

Pixbo - Kalmarsund

Rönnby - Endre

Externa länkar 

 Svenska superligan

Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023
Innebandysäsongen 2022/2023
2022/2023